República Democràtica del Vietnam, estat socialista històric del nord del Vietnam
 Consell de Comissaris del Poble (Alemanya) (del seu nom en alemany Rat Der Volksbeauftragten), nom del govern de la Revolució Alemanya de 1918
 RDV Sports (de l'acrònim del nom del seu fundador Richard DeVos), entitat propietària de diversos equips de bàsquet i hoquei dels Estats Units
 Revisió de vida, mètode d'autoconeixement utilitzat pels moviments d'Acció Catòlica
 Trobada (de l'expressió en francès Rendez-vous), reunió concertada